Pyrenopeziza is een geslacht van schimmels uit de familie Ploettnerulaceae. De typesoort is Pyrenopeziza chailletii.

Kenmerken 
Onder de soorten van het geslacht Pyrenopeziza bevinden zich zowel macrofungi  als micro schimmels, zowel saprotrofe schimmels als parasitaire schimmels. Ze leven van tweejarige planten en van bomen en struiken.

Apothecia groeit rechtstreeks uit de weefsels van de waardplant of op het oppervlak van dode plantendelen; op stengels, twijgen en bladeren. Excipule goed ontwikkeld. Cilindrische sporenzakjes met zichtbaar apicaal aanhangsel. Ze vormen in twee rijen eencellige, cilindrische of ellipsvormige ascosporen met afgeronde uiteinden.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 186 soorten (peildatum februari 2023):

Ploettnerulaceae
Schimmelgeslacht